

Personnalités
Plusieurs personnalités portent le nom de Faubert parmi lesquelles :
 Pierre Faubert (1806-1868), poète, dramaturge et diplomate haïtien.
 Ida Faubert (1882-1969), écrivaine et féministe haïtienne.
 Jean Faubert  (1944-), acteur canadien.
 Jean Faubert (1955-2018), bryologue québécois.
 Julien Faubert (1983-), footballeur français.
 Pierre-Luc Faubert (1986-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Shane Faubert, auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste américain

Objet
 Un faubert est un balai servant à nettoyer les ponts des navires.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme